His Mother's Son – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 His Mother's Son – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith